Niedner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Niedner (1862–1930), deutscher Richter
 Christian Wilhelm Niedner (1797–1865), deutscher Kirchenhistoriker
 Felix Niedner (1859–1934), deutscher Lehrer und Skandinavist

 Gereon Niedner-Schatteburg (* 1959), deutscher Physiker und Chemiker
 Hermann Niedner (1872–1945), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Bautzen
 Klaus Niedner (1911–2003), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Sebastian Niedner (* 1993), deutscher Einradfahrer
 Wolfgang Niedner (1896–1971), deutscher Bildhauer 

Siehe auch: 
 Nietner